Islamī yā Miṣr (in arabo: اسلمي يا مصر ) è stato l'inno nazionale del Regno d'Egitto dal 1923 al 1936. È stato scritto dal poeta egiziano Mostafa Saadeq Al-Rafe'ie, e la musica è stata composta di Safar Ali. Attualmente è stato adottato come canzone per l'Accademia di polizia egiziana.

Testo 
 
اسلمى يا مصر إننى الفدا

ذى يدى إن مدت الدنيا يدا

لن تستكينى 

إننى أرجو اليوم غدا

ومعى قلبى وعزمى للجهاد

ولقلبى أنت بعد الدين دين

لك يا مصر السلامة

وسلاما يا بلادى

إن رمى الدهر سهامه

أتقيها بفؤادى

واسلمى فى كل حين

أنا مصرى بنانى بنى

هرم الدهر الذى أعيا الفنا

وقفة الأهرام فيما بيننا

لصروف الدهر وقفتى أنا

فى دفاعى وجهادى للبلاد

لا أميل لا أمل لا ألين

لك يا مصر السلامة

وسلاما يا بلادى

إن رمى الدهر سهامه

أتقيها بفؤادى

واسلمى فى كل حين

ويك يا  رام تقييد الفلك

أى نجم فى السما يخضع لك

وطن الحر سمًا لا تمتلك

والفتى الحر بأفقه ملك

لا عدا يا أرض مصر فيك عاد

أننا دون حماكى أجمعين

لك يا مصر السلامة

وسلاما يا بلادى

إن رمى الدهر سهامه

أتقيها بفؤادى

واسلمى فى كل حين

للعلا أبناء مصر للعلا

وبمصر شرفوا المستقبلا

وفدا لمصرنا الدنيا فلا

نضع الأوطان إلا أولا

جانبى الأيسر قلبه الفؤاد

وبلادى هى لى قلبى اليمين

لك يا مصر السلامة

وسلاما يا بلادى

إن رمى الدهر سهامه

أتقيها بؤكاسحى وسلاما يا بلادى إن رمى

الدهر سهامه أتقيها بؤكاسمة

Note 

Inni nazionali africani
Regno d'Egitto